Vicente Ferrer Andrade (Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, 23 de marzo de 1974) es un actor, dramaturgo y director mexicano. Como actor, ha participado en puestas en escena como El cartero del rey (Rabindranath Tagore, Lectura Dramatizada), Belén Border Line (Alberto Estrella), Los gatos (Jesús González Dávila), Puño Americano 4 (Mariana Hartasánchez), A las nueve (Román Sánchez), Veneno para el General Morelos (Aldebarán Casasola), Pasaje al viento (Jorge Núñez, Lectura Dramatizada), La vida sentimental de Teddy Rosales (Mariana Hartasánchez, Lectura Dramatizada), Las ranas y su monstruo (Swami Chidvilasananda, Lectura Dramatizada), Puntos sin íes, Reloj Biológico (María Cervantes Balmori), Job (Fernando Savater), Hotel Juárez (Víctor Hugo Rascón Banda´) y El amo de la casa (Luis Osorio).

Familia y Primeros años 
Hijo de Vicente Ferrer y Nury Andrade.

Nacido en Veracruz, Veracruz el 23 de marzo de 1974. Cursó la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), del Instituto Politécnico Nacional. Egresado de El Círculo Teatral en el 2015. Ha tomado clases con maestros de la talla de Lilí de Miguelez, Roberto Ayala, Víctor Carpinteiro, Alberto Estrella, Rocío Belmont, Gema Aparicio, Estela Leñero, Boris Schoemann, Tomás Rojas, Iván Álvarez, Lucero Trejo y Mayra Sérbulo, entre otros.

Inició su carrera como Actor, y posteriormente como Dramaturgo y Director. Ha participado en diversas puestas en escena tanto en El Círculo Teatral como fuera de él: El cartero del rey, Belén Border Line, Los gatos, Puño Americano 4, A las nueve, Veneno para el General Morelos, Pasaje al viento, La vida sentimental de Teddy Rosales, Las ranas y su monstruo, Puntos sin íes, Reloj Biológico, Job, Hotel Juárez y El Amo de la Casa.

Como Dramaturgo y Director, ha participado en puestas de Teatro Breve (Microteatro) en México, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Aguascalientes, San Miguel de Allende, Mérida, León, Acapulco, Bogotá y Madrid con las obras Un ajuste de cuentas, El acompañante (basada en una idea de Marisela García), Dejar ir... (codirección con Marisela García), Vivir para siempre, A contrarreloj, Placer Perverso, Bocado de Cardenal, Cartas a destiempo, Eros Hot Line, Hablemos de Magdalena, El Maestro de Danzón, Construyendo magia (basada en una idea de Rogelio Treviño), Cas(h)ados (basada en una idea de Mauricio Castaño), Cuarto 215, a la misma hora, Tiempo de perdonar, La dulce venganza y Escrito en las estrellas ,​ en el ciclo Claustrofobia de Teatro en Circuito con el monólogo Permanencia No Voluntaria, en El Círculo Teatral con Historias de Ciudad, Volumen Uno, en Café K-Oz con Historias de Ciudad, Volumen Dos, Solo en el desierto (con Temporada en La Teatrería y en El Círculo Teatral), Entre los escombros (con Temporada en Foro Bellescene - Primera Fila), y en Teatro en Corto con Eros Hot Line (Dirección: Iván Bronstein), además de coescribir con la actriz Roxana Andrade el monólogo Cita en Notre - Dame .

Actividad Profesional

Teatro (Actor)

Teatro (Dramaturgia, Dirección y Producción)

Cine

Televisión

Premios

Referencias 

Actores de cine de México
Actores de teatro de México
Actores de televisión de México